Арч ():

 Арч, Джозеф (1826—1919) — английский политический деятель.
 Арч, Лиза (род. 1971) — американская актриса.

См. также 
 Arch
 Арча
 Арче